== Роман Петрів (11 лютого 1927 року – 18 січня 2015 року) – багатолітній політв’язень радянських таборів, помічник референта пропаганди повітової екзекутиви 

Продовжив навчання хлопець  у Миколаївській семирічці, згодом – у Львівській торговельній школі. Будучи студентом, у 1943 році вступив до лав ОУН  і виконував доручення антинацистського підпілля. Після відступу німецької армії у 1944 році продовжив боротьбу в підпільних рядах ОУН проти нового окупанта. Займає пост помічника референта пропаганди повітової екзекутиви.  

У Миколаєві у нього була щаслива сім’я, а Романа разом із своєю сім’єю залишалась біля батька до його смерті.   

Помер Роман Петрів 18 січня 2016 року, похований у рідному Миколаєві.

Літературна діяльність 
В.Петрів